Plaster w pszczelarstwie
 Nagroda o nazwie Plaster miodu